Sérus. kan som auktorsförkortning betyda:

 Emmanuel Sérusiaux
 Emmannuël Sérusiaux

Robotskapade auktorsförkortningar